Сатбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сатбай — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сатбай — село в Жалагашском районе Кызылординской области.